Кратер Лукреций () — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь римского поэта и философа Тита Лукреция Кара (ок. 99—55 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Кратер Лукреций образован в толще пород выброшенных при образовании кратера Герцшпрунг находящегося на севере-северо-востоке. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Киронс на востоке-юго-востоке и кратер Фридман на юго-западе. На северо-западе от кратера Лукреций находится цепочка кратеров Лукреция; на северо-востоке цепочка кратеров Майкельсона. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 64,6 км, глубина 2,7 км.

Кратер Лукреций имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой. Внутренний склон вала террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1230 м, объем кратера составляет приблизительно 3400 км³. Дно чаши пересеченное со множеством холмов, не имеет приметных структур.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны